Boussart ist der Name von

 Caroline Boussart (1808–1891), belgische Journalistin
 Monique Boussart (* 1937), Literaturwissenschaftlerin